Ледово и Лёдово — названия населённых пунктов в России:

См. также 
 Лёдов